Sara Larsson kan syfta på:

Sara Larsson (fotbollsspelare), en fotbollsspelare född 1979.
Sara Larsson (politiker), en politiker född 1977.
Zara Larsson, en artist född 1997.
Sara Li, en artist född 1988.
Saraha, en artist född 1983.